Демер — фамилия французского происхождения и топоним.

Носители фамилии 
 Демер, Джейсон (род. 1988) — хоккеист.
 Демер, Доминик — писательница и телеведущая программы «Доминик рассказывает».
 Демер, Патрик — кинорежиссёр, постановщик триллеров.
 Демер, Поль — певец.
 Демер, Рок (1933—2021) — продюсер и сценарист, постановщик многочисленных детских фильмов.
 Демер, Себастьян (род. 1979) — боксёр.
 Демер, Тони — хоккеист.
 Демер, Филипп — политик.

Двойные фамилии 
 Шартон-Демер, Анна-Арсена (1821/4/7—1892) — французская оперная певица; сопрано.

Топоним 
 Демер — река в Бельгии